Dzielnice
 Podleśna – osiedle miasta Olsztyn
 Podleśna - część miasta i jednostka pomocnicza gminy Zgierza

Miejscowości w Polsce 
 Podleśna – część wsi Stara Jedlanka w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Uścimów
 Podleśna – osada w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gmina Bystra-Sidzina
 Podleśna – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica 
 Podleśna – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto

Zobacz też Podleśna Wola, Wólka Podleśna